Dit is een lijst van planetoïden 11701-11800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11701) Madeleineyang || 1998 FY116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11702) Mifischer || 1998 FE117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11703) Glassman || 1998 FL121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11704) Gorin || 1998 FZ130|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11705) - || 1998 GN7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (11706) Rijeka || 1998 HV4|| 20 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (11707) Grigery || 1998 HW17|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (11708) - || 1998 HT19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (11709) Eudoxos || 1998 HF20|| 27 april 1998 || P. G. Comba
|-
| (11710) Nataliehale || 1998 HS34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (11711) Urquiza || 1998 HV50|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (11712) Kemcook || 1998 HB51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (11713) Stubbs || 1998 HG51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (11714) Mikebrown || 1998 HQ51|| 28 april 1998 || LONEOS
|-
| (11715) Harperclark || 1998 HA75|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11716) Amahartman || 1998 HY79|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11717) - || 1998 HU94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11718) Hayward || 1998 HD95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11719) Hicklen || 1998 HT98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11720) Horodyskyj || 1998 HZ99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11721) - || 1998 HE100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11722) - || 1998 HR115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (11723) - || 1998 HT125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (11724) Ronaldhsu || 1998 HH146|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11725) Victoriahsu || 1998 HM146|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11726) Edgerton || 1998 JA || 1 mei 1998 || R. Linderholm
|-
| (11727) Sweet || 1998 JM1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (11728) Einer || 1998 JC2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (11729) - || 1998 KD22|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11730) Yanhua || 1998 KO31|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11731) - || 1998 KF47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11732) - || 1998 KX48|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11733) - || 1998 KJ52|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11734) - || 1998 KM55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11735) - || 1998 KN56|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11736) Viktorfischl || 1998 QS1|| 19 augustus 1998 || L. Šarounová
|-
| (11737) - || 1998 QL24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11738) - || 1998 RK72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (11739) Baton Rouge || 1998 SG27|| 25 september 1998 || W. R. Cooney Jr., M. Collier
|-
| (11740) Georgesmith || 1998 UK6|| 22 oktober 1998 || ODAS
|-
| (11741) - || 1999 AZ3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (11742) - || 1999 JZ5|| 7 mei 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11743) Jachowski || 1999 JP130|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11744) - || 1999 NQ2|| 9 juli 1999 || T. Urata
|-
| (11745) - || 1999 NH3|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11746) Thomjansen || 1999 NG4|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11747) - || 1999 NQ9|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11748) - || 1999 NT10|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11749) - || 1999 NZ10|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11750) - || 1999 NM33|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11751) - || 1999 NK37|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (11752) Masatakesagai || 1999 OU3|| 23 juli 1999 || T. Okuni
|-
| (11753) Geoffburbidge || 2064 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11754) Herbig || 2560 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11755) Paczynski || 2691 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11756) Geneparker || 2779 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11757) Salpeter || 2799 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11758) Sargent || 4035 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11759) Sunyaev || 4075 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11760) Auwers || 4090 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11761) Davidgill || 4868 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11762) Vogel || 6044 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11763) Deslandres || 6303 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11764) Benbaillaud || 6531 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11765) Alfredfowler || 9057 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11766) Fredseares || 9073 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11767) Milne || 3224 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11768) Merrill || 4107 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11769) Alfredjoy || 2199 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11770) Rudominkowski || 3163 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11771) Maestlin || 4136 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11772) Jacoblemaire || 4210 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11773) Schouten || 1021 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11774) Jerne || 1128 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11775) Köhler || 3224 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11776) Milstein || 3460 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11777) Hargrave || 3526 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11778) Kingsford Smith || 4102 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11779) Zernike || 4197 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11780) Thunder Bay || 1942 TB || 3 oktober 1942 || L. Oterma
|-
| (11781) Alexroberts || 1966 PL || 7 augustus 1966 || Boyden Observatory
|-
| (11782) Nikolajivanov || 1969 TT1|| 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (11783) - || 1971 UN1|| 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (11784) - || 1971 UT1|| 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (11785) Migaic || 1973 AW3|| 2 januari 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (11786) Bakhchivandji || 1977 QW || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (11787) Baumanka || 1977 QF1|| 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (11788) Nauchnyj || 1977 QN2|| 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (11789) Kempowski || 1977 RK || 5 september 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (11790) Goode || 1978 RU || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (11791) Sofiyavarzar || 1978 SH7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11792) Sidorovsky || 1978 SX7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11793) Chujkovia || 1978 TH7|| 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11794) Yokokebukawa || 1978 VW8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11795) Fredrikbruhn || 1979 QM1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11796) Nirenberg || 1980 DS4|| 21 februari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (11797) Warell || 1980 FV2|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11798) Davidsson || 1980 FH5|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11799) Lantz || 1981 DG2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (11800) Carrozzo || 1981 DN2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten